Alfaro är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Havet är nära Alfaro åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Ilinden Peak,  meter över havet,  kilometer öster om Alfaro. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Maldonado Station,  kilometer norr om Alfaro.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis